Доути () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доути, Даниэль (род. 1993) — американская модель и победительница национального конкурса для девушек подростков Юная мисс США 2011.
 Доути, Томас (1793—1856) — американский художник-пейзажист, участник Школы реки Гудзон.
 См. также 
 Даути